Gerald Melzer era il detentore del titolo ma è stato sconfitto in finale da Juan Pablo Ficovich con il punteggio di 6-1, 6-2.

Teste di serie 

  Facundo Mena (secondo turno)
  Juan Pablo Ficovich (campione)
  Felipe Meligeni Alves (quarti di finale)
  Francisco Comesaña (ritirato)
  Gerald Melzer (finale)

  Gonzalo Lama (primo turno) 
  Miljan Zekić (semifinale) 
  Gonzalo Villanueva (secondo turno) 
  Aleksandar Kovacevic (primo turno)

Qualificati 

  Mateus Alves (primo turno)
  Arklon Huertas del Pino (secondo turno)
  Ignacio Monzón (secondo turno)

  Matías Zukas (primo turno) 
  Blu Baker (primo turno) 
  Naoki Nakagawa (primo turno)

Lucky loser 

  Sasi Kumar Mukund (primo turno)

Wildcard 

  Nicolás Buitrago (primo turno)
  Sergio Luis Hernández Ramírez (primo turno)

  Andrés Urrea (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Open Bogotá 2022